Killias ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Killias (1829–1891), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Gion-Reto Killias (* 1970), Schweizer Filmeditor
 Martin Killias (* 1948), Schweizer Strafrechtler
 Rudolf Killias (1943–2010), Schweizer Eishockeytrainer
 Ulla Engeberg Killias (1945–1995), schwedisch-schweizerische Malerin
 Wolfgang Killias (1795–1868), Schweizer Techniker und Eisenbahnpionier